Rhythmeen () — сороковой сингл американской блюз-рок-группы ZZ Top, четвёртый сингл одноимённого альбома , добрался до 35 места в Hot Mainstream Rock Tracks.

О песне 

Сингл записан в 1996 году во время записи альбома Rhythmeen, на котором группа совершила очередную попытку вернуться к блюзу, и записала альбом исключительно в формате трио, без использования синтезаторов. 
Название песни выдуманное и представляет собой сочетание двух слов «rhythm» («ритм») и «meen» (искажённое «meаn», в сленговом значении «крутой», «потрясающий», «отпадный»). По словам Билли Гиббонса название песни (и альбома) означает «эссенцию, вытяжку из крутых ритмов» («drawing from mean rhythms») 

Песня была названа «основательной и интересной, но не цепляющей» , «демонстрирующей ритм в духе Dr. Dre, заставляющий качать головой в такт» , «зацепляющей слушателя приглаженным но фанковым грувом» 

Сингл был выпущен лишь в промо-варианте не для продажи, помимо собственно песни в полном формате, сингла содержал два коротких отрывка песни (т.н. Suggested Callout Hook), которые предназначены для использования радиостанциями в целях исследования узнаваемости песни.

Участники записи  
 Билли Гиббонс — вокал, гитара 
 Дасти Хилл — вокал, бас-гитара
 Фрэнк Бирд — ударные, перкуссия, вокал

Примечания 

Синглы 1997 года
Синглы ZZ Top